Hochfeld heißen folgende geographische Objekte:

 Hochfeld, Stadtteil von Duisburg, Nordrhein-Westfalen
 Augsburg-Hochfeld, Ortsteil der kreisfreien Stadt Augsburg, Bayern
 Hochfeld (Ascha), Ortsteil der Gemeinde Ascha, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Hochfeld (Bern), Quartier der Stadt Bern
 Hochfeld (Blaibach), Ortsteil der Gemeinde Blaibach, Landkreis Cham, Bayern
 Hochfeld (Bocholt), Innenstadtbezirk der Stadt Bocholt, Kreis Borken, Nordrhein-Westfalen
 Hochfeld (Daiting), Ortsteil der Gemeinde Daiting, Landkreis Donau-Ries, Bayern
 Hochfeld (Dammfleth), Ortsteil der Gemeinde Dammfleth, Kreis Steinburg, Schleswig-Holstein
 Hochfeld (Fedderingen), Ortsteil der Gemeinde Fedderingen, Kreis Dithmarschen, Schleswig-Holstein
 Hochfeld (Feldberger Seenlandschaft), Ortsteil der Gemeinde Feldberger Seenlandschaft, Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, Mecklenburg-Vorpommern
 Hochfeld (Flensburg), Ortsteil der Stadt Flensburg
 Hochfeld (Heide), Ortsteil der Stadt Heide, Kreis Dithmarschen, Schleswig-Holstein
 Hochfeld (Konzell), Ortsteil der Gemeinde Konzell, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Hochfeld (Mitterfels), ehemaliger Ortsteil der Gemeinde Mitterfels, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Hochfeld (Schweinfurt), Stadtteil der Stadt Schweinfurt, Bayern
 Hochfeld (Taching am See), Ortsteil der Gemeinde Taching am See, Landkreis Traunstein, Bayern
 Hochfeld (Traitsching), Ortsteil der Gemeinde Traitsching, Landkreis Cham, Bayern
 Hochfeld (Gemeinde Baumgartenberg), Ortschaft der Gemeinde Baumgartenberg, Bezirk Perg, Oberösterreich
 Hochfeld (Gemeinde Haag), Ortschaft der Gemeinde Haag am Hausruck, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich
 Hochfeld (Gemeinde Zell), Ortsteil von Zell an der Pram, Bezirk Schärding, Oberösterreich
 Hochfeld (Gemeinde Straßwalchen), Ort bei Straßwalchen, Bezirk Salzburg-Umgebung, Land Salzburg
 Hochfeld (Gemeinde Allerheiligen), Streusiedlung in der Gemeinde Allerheiligen bei Wildon, Bezirk Leibnitz, Steiermark
 Hochfeld (Gemeinde Lang), Rotte in der Gemeinde Lang, Bezirk Leibnitz, Steiermark
 Hochfeld (Gemeinde Ragnitz), Rotte in der Gemeinde Ragnitz, Bezirk Leibnitz, Steiermark
 Hochfeld (Gemeinde Sankt Nikolai), Rotte in der Gemeinde Sankt Nikolai im Sausal, Bezirk Leibnitz, Steiermark
 Hochfeld (Gemeinde Sankt Veit), Rotte in der Gemeinde Sankt Veit in der Südsteiermark, Bezirk Leibnitz, Steiermark
 Hochfeld (Manitoba), Ort in der Provinz Manitoba, Kanada 
 Hochfeld (Namibia), Ort in Namibia
historisch:
 Vysoké Pole, Gemeinde in Tschechien (NS-Zeit)

Berge:
 Hochfeld (Zillertaler Alpen), , Berg in den Zillertaler Alpen, Tirol
 Champ du Feu, Berg in den Vogesen
 Östliches und Westliches Hochfeld, Antarktika

Hochfeld ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Hochfeld (* 1969/1970), deutscher American-Football-Spieler
 Ernst Hochfeld (1890–1985), deutscher Architekt
 Julian Hochfeld (1911–1966), polnischer Soziologe
 Samson Hochfeld (1871–1921), Rabbiner und Vertreter des Reformjudentums
 Uwe Hochfeld (* 1965), deutscher Radsportler

Siehe auch:
 Hochfelden, Hohenfeld, Hohenfelde,
 Vrhpolje